Iperalik bezeichnet:
 Iperalik (Insel), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Iperalik (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland